Белозо́ровые () — подсемейство травянистых растений семейства Бересклетовые порядка Бересклетоцветные согласно APG III. Система классификации цветковых растений APG II включала роды этого подсемейства в ранге семейства в составе порядка Бересклетоцветные.

Таксономия 
Включает род Белозор, состоящий из 7 видов, и монотипный род Лепуропеталон.

Белозоровых иногда относят к семейству Камнеломковые, не выделяя их в отдельное семейство. Однако исследования группы APG показали, что родственные связи этих двух семейств отнюдь не близки.

Ботаническое описание 
Цветки — простые, обоеполые, имеют пять равных по форме и размеру лепестков.

Плод — коробочка.

Распространение и экология 
Ареал семейства охватывает умеренные и холодные зоны преимущественно Северного полушария.

Ссылки 
 
 Белозоровые  в: Watson, L., and Dallwitz, M.J. 1992 onwards. The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version: 25th November 2008 Проверено 2 февраля 2009 г.

Бересклетовые